Oreoleuciscus är ett släkte av fiskar. Oreoleuciscus ingår i familjen karpfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Karpfiskar
Oreoleuciscus